Лойно — название населённых пунктов в России:
 
 Лойно — село в Верхнекамском районе Кировской области.
 Лойно — деревня в Себежском районе Псковской области.